Belle steht für:

 Belle (Boutonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Boutonne
 Belle (Nizonne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Nizonne
 Belle (Die Schöne und das Biest), oscarnominiertes Lied aus dem Film „Die Schöne und das Biest (1991)“
 Belle (Film), Anime von Mamoru Hasoda aus dem Jahr 2021
 Belle (Glücksspiel), lottoartiges Glücksspiel aus dem 17. Jahrhundert
 Belle, eine andere Bezeichnung für die Gefahrenzone im Bridge
 Belle (Notre Dame de Paris), Lied des französischsprachigen Musicals „Notre Dame de Paris“
 Belle (Radsport), Entscheidungslauf im Radsport
 Belle, regionaler Name für Pappeln
 Belle (Schach), ein früher Schachcomputer
 Belle-Experiment, Detektor in einem japanischen Forschungszentrum für Teilchenphysik
 den Markennamen des ehemaligen britischen Automobilherstellers E. J. Coles & Company
 Belle, Originaltitel eines britischen Films aus dem Jahr 2013, siehe Dido Elizabeth Belle (Film)

Belle ist der Name folgender Orte:
 Belle (Horn-Bad Meinberg), Ortsteil der Stadt Horn-Bad Meinberg
 Belle (Kie), Dorf im indonesischen Distrikt Kie in Westtimor
 Belle (Kosovo), Ort im Kosovo
 Belle (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Belle (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Belle (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Personen:
 Alexis Simon Belle (1674–1734), französischer Porträtmaler
 André Belle (* 1951), französischer Bobsportler
 Annie Belle (* 1956), französische Schauspielerin
 Camilla Belle (* 1986), US-amerikanische Schauspielerin
 David Belle (* 1973), französischer Schauspieler
 Dido Elizabeth Belle († 1804), junge Frau adeliger Herkunft
 Ekkehardt Belle (1954–2022), deutscher Schauspieler
 Erika Belle (* 1956), niederländische Schachspielerin
 Gustave van Belle (1889–1969), belgischer Karambolagespieler und mehrfacher Welt- und Europameister
 Hans Belle, deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker (Gitarre)
 Henri Belle (* 1989), kamerunischer Fußballspieler
 Jacqueline Belle (* 1989), deutsche Synchronsprecherin
 Jan Belle, franko-flämischer Komponist der Renaissance
 Jean Belle (1920–2001), niederländischer Odonatologe
 Lexi Belle (* 1987), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Marco van Belle, irischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Marie-Paule Belle (* 1946), französische Sängerin
 Maximilian Belle (* 1995), deutscher Synchronsprecher
 Meinrad Belle (1943–2015), deutscher Politiker
 Mike deBelle, kanadischer Badmintonspieler
 Raymond Belle (1939–1999), französischer Soldat und Feuerwehrmann
 Regina Belle (* 1963), US-amerikanische Soul-Sängerin
 Sharon Belle (* 1993), kanadische Schauspielerin
 Shawn Belle (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Stanislaus Trautwein von Belle (1782–1844), königlich preußischer Generalmajor
 Tia-Adana Belle (* 1996), barbadische Leichtathletin

im NRHP gelistete Objekte:
 Belle Air, in Charles City, Virginia, ID-Nr. 74002232
 Belle Aire, in Salem, Virginia, ID-Nr. 75002034
 Belle Alliance, in Donaldsonbille, Louisiana, ID-Nr. 98001425
 Belle and Franklin Streets Historic District, in Springfield, Massachusetts, ID-Nr. 89000039
 Belle Cottage, in Janesville, Wisconsin, ID-Nr. 79000107
 Belle Court Apartments, in Portland, Oregon, ID-Nr. 86002966
 Belle Field, in Timonium, Maryland, ID-Nr. 75000868
 Belle Fleur, in Vicksburg, Mississippi, ID-Nr. 92000469
 Belle Fourche Commercial Historic District, in Belle Fourche, South Dakota, ID-Nr. 82003917
 Belle Fourche Dam, in Belle Fourche, South Dakota, ID-Nr. 77001239
 Belle Fourche Experiment Farm, in Newell, South Dakota, ID-Nr. 76001722
 Belle Fourche River Bridge, in Belle Fourche, South Dakota, ID-Nr. 86000923
 Belle Hall Covered Bridge, in Croton, Ohio, ID-Nr. 76001464
 Belle Isle Bridge, in Detroit, Michigan, ID-Nr. 80004776
 Belle Isle Rice Mill Chimney, in Georgetown, South Carolina, ID-Nr. 88000525
 Belle Meade (Nashville), in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 69000177
 Belle Meade Apartments, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 84003474
 Belle Meade Golf Links Subdivision Historic District, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 04000675
 Belle Mina, in Belle Mina, Alabama, ID-Nr. 72000164
 Belle Prairie Township Hall & Strang Town Hall-Jail, in Strang, Nebraska, ID-Nr. 91001752
 Belle Prairie Village Site, in Little Falls, Minnesota, ID-Nr. 73000985
 Belle Vista (Paterson), in Paterson, New Jersey, ID-Nr. 76001180
 Belle Vue (Bellevue), in Bellevue, Tennessee, ID-Nr. 73001758

Siehe auch:
 Van Belle
 Bell
 Belle Isle
 Belle Lake
 Belle Mead
 Belle Meade
 Belle Township
 Belle Vista
 Belle Vue
 La Belle
 Southern Belle
 Bellewaerde